Ясо́н — в древнегреческой мифологии предводитель аргонавтов, сын царя Иолка Эсона и Полимеды, а также производные от его имени:

Персоналии 
 Ясон Ферский (?—370 г. до н. э.) — правитель (тагос) Фессалии.
 Я́сон (род. 1965) — норвежское произношение псевдонима художника комиксов Йона-А́рне Се́терёя, более известного под английским произношением псевдонима Джейсон.

Прочее 
 (6063) Ясон — околоземный астероид из группы аполлонов.

См. также 
 Язон (значения)
 Иасон
 Ясон и Медея
 Ясон и аргонавты
 Ясон и герои Олимпа
 JASON